Oost-Timorees voetbalelftal (mannen)
 Oost-Timorees voetbalelftal (vrouwen)